Miejscowości w USA:
 Catawissa – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Catawissa (ang. Catawissa Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia